Макасаи — папуасский язык. Распространён в Восточном Тиморе, в округах Баукау, Лаутен, Манатуту и Викеке.

Письменность 
Алфавит языка макасаи основан на латинице.

 Долгие гласные передаются сочетанием двух букв для гласных: aa [aː], ee [eː], ii [iː], oo [ɔː], uu [uː].
 В заимствованиях из португальского языка могут использоваться следующие буквы и диграфы: p [p], v [v], z [z], x [ʃ], j [ʒ], rr [r], ll [ʎ], ñ [ɲ].

Есть также другая версия алфавита.

Примечания 

Языки Восточного Тимора
Трансновогвинейские языки